Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 590 dans le monde.

 Route 590 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 590 en France